Mit Tegernsee-Bahn oder Tegernseebahn bezeichnet man
 die Bahnstrecke Schaftlach–Tegernsee
 die Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft
 den Immobilienkonzern TAG Immobilien, früherer Eigentümer und Betreiber der Bahnstrecke Schaftlach–Tegernsee